Faramana peut désigner :
 Faramana, un département et une commune rurale de la province du Houet dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
 Faramana, le village chef-lieu de ce département.